Roberto Maximiliano Pereyra, né le  à San Miguel de Tucumán (Argentine), est un footballeur international argentin qui évolue au poste de milieu de terrain à l'Udinese Calcio.

Biographie

Carrière en club

River Plate 
Pereyra fait ses débuts en Primera División Argentina avec son club formateur du Club Atlético River Plate, au cours d'une défaite 0–4 contre Huracán, lors du championnat de clôture 2009.

Udinese Calcio 
Pereyra quitte ensuite son pays natal et signe un contrat de cinq ans avec le club de Serie A de l'Udinese Calcio le .

Juventus 
Le , il rejoint le club piémontais de la Juventus pour un prêt payant de 1,5 million- € avec option d'achat de 14 millions € (plus une possibilité d'augmentation de 1,5 million € du transfert si certains objectifs sont atteints d'ici au .

Avec la Vieille Dame, il dispute son premier match le  lors d'une victoire à l'extérieur 1-0 contre l'Hellas Vérone. Il inscrit son premier but en bianconero le  au cours d'un succès 6-1 en coupe d'Italie à domicile sur l'Hellas Vérone.

Watford FC et après 
Le , il s'engage pour cinq saisons avec le Watford FC.

Le , il rejoint Udinese Calcio.

Carrière en sélection 
Le , il honore sa première sélection avec l'Argentine lors d'un match amical contre le Brésil (défaite 2-0).

Statistiques

Palmarès

En club

En sélection 

 Copa América :
 Finaliste : 2015.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international argentin
Joueur de River Plate
Joueur de l'Udinese Calcio
Joueur de la Juventus FC
Naissance en janvier 1991
Naissance à San Miguel de Tucumán